Antilly ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Antilly (Moselle)
 Antilly (Oise)